Franciaország
Narcy, település Haute-Marne megyében
Narcy,  település Nièvre megyében